Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2010/11 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2010/11 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Jetsmark SK kam mit 9 Spielern aus, die Brønshøj SF ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 15. Insgesamt kamen 116 Spieler zum Einsatz, von denen 39 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Jakob Vang Glud (Jetsmark SK) und Steffen Pedersen (SK Sydøstfyn) mit jeweils 7,5 Punkten aus 9 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten Pedersens Mannschaftskollege Lars Schandorff sowie Bo Garner Christensen und Flovin T¢r Næs (beide SK K41). Mit Joan Hendrik Andreasen (SK K41) und Bjørn Møller Ochsner erreichten zwei Spieler 100 %, von denen Andreasen zweimal eingesetzt wurde, Møller Ochsner einmal.

Ältester Spieler der Saison war der beim Nordre SK spielende Karl Pedersen (* 1940), jüngster Spieler der beim Århus SK/Skolerne spielende Bjørn Møller Ochsner (* 1994).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010), ist diese eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2010; BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, FAI = Färöer, ISL = Island, ITA = Italien, MLT = Malta, SCO = Schottland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Jetsmark Skakklub

Skakklubben K41

Skakklubben Sydøstfyn

Brønshøj Skakforening

Skakklubben Nordkalotten

Århus Skakklub/Skolerne

BMS Skak

SK 1968 Århus

Nordre Skakklub

Nørresundby Skakklub

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2010
Schach 2011